Окано, Рэйко — жена Тэдзуко Макото.Невестка японского мангаки, аниматора, доктора философии Тэдзука Осаму

Примечания